Шевр () — французское имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кассанье, Андре (1926—2013) — французский изобретатель, электротехник, игрушечных дел мастер. 
 Кассанье, Жак Жозеф Франсуа (1758—1843) — французский государственный деятель.